Distretto di Julcán – distretto del Perù nella regione di Junín
Distretto di Julcán – distretto del Perù nella regione di La Libertad